Niemi ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakko Niemi (* 1961), finnischer Biathlet
 Jyri Niemi (* 1990), finnischer Eishockeyspieler
 Lisa Niemi (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Matti Niemi (* 1937), finnischer Ruderer
 Miia Niemi (* 1983), finnische Fußballspielerin
 Mikael Niemi (* 1959), schwedischer Autor
 Pekka Niemi (1909–1993), finnischer Skilangläufer
 Pekka Yli-Niemi (1937–1963), finnischer Skispringer
 Robert Niemi (* 1955), US-amerikanischer Anglist, Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker und Autor
 Saara Niemi (* 1986), finnische Eishockeyspielerin
 Sami Niemi (* 1991), finnischer Skispringer
 Tapio Niemi (* 1960), finnischer Radrennfahrer
 Tero Niemi, finnischer Floorballspieler
 Venla Niemi (* 1990), finnische Orientierungsläuferin
 Virpi Niemi (* 1966), finnische Skilangläuferin